Летний сплит NA LCS 2016 () — вторая половина 4-го сезона North American League of Legends Championship Series, начавшаяся 3 июня и закончившаяся 28 августа 2016 года. Финал и матч за 3-е место NA LCS проходили в Эйр Канада-центре (Торонто, Канада), впервые за пределами США. Регулярный сезон состоял из сыгранных в течение девяти недель двухсот матчей до двух побед («best-of-three»). В плей-офф участвовали 6 команд, матчи проходили до трёх побед «best-of-five». Победитель плей-офф автоматически квалифицировался на Чемпионат мира по League of Legends 2016.

Участники

Квалификация

Турнир продвижения 
Матчи Турнира продвижения (NA LCS Summer Promotion) состоялись с 6 по 8 апреля 2016 года.

Сетка

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат летнего сплита NA LCS 2016 проводился с 3 июня по 31 июля 2016 года. Команды играли друг с другом по два матча до двух побед («best-of-two»), после чего после чего команды, занявшие в турнирной таблице места с 1-е по 7-е, автоматически квалифицировались в регулярный чемпионат следующего сплита NA LCS, шесть из них также вышли в плей-офф. Тройка команд, замыкающая турнирную таблицу, отправилась в Турнир продвижения.

Изменения в списке участников 
Перед началом регулярного чемпионата NA LCS «Team Impulse» продали слот «Phoenix1». 9 мая 2016 года Riot Games сообщили о том, что организация «Renegades» получила дисквалификацию за нарушение правил LCS — освободившееся место заняли «NRG Esports».

Итоговое положение

Плей-офф 
Стадия плей-офф с участием 6-ти команд началась 13 августа и закончилась 28 августа 2016 года финальной серией на арене «Эйр Канада-центр». Каждая серия матчей плей-офф проводилась до трёх побед одной команды, первые две команды по результатам регулярного чемпионата соревнования были посеяны в разные полуфинальные пары.

Сетка

Итоговое положение

Региональный финал 
Региональный финал NA LCS проходил с 3 по 5 сентября 2016 года и определял 3-ю сеяную команду от NA LCS на Чемпионате мира по League of Legends 2016. Проходил по системе «King of the Hill», каждый матч считался сыгранным после третьей победы одной из команд.

Сетка

Примечания 

North American League of Legends Championship Series